THB – codice valutario ISO 4217 del Baht thailandese, valuta della Thailandia